Septum (meervoud: septa) is Latijn voor tussenschot of schot tussen twee ruimtes.

Het wordt in de biologie in verschillende betekenissen gebruikt, zoals:

 Neustussenschot, septum nasi
 Septumpiercing, een piercing door het neustussenschot
 Septum pellucidum of septum lucidum, een dun vlies dat de scheiding vormt tussen de zijventrikels in de hersenen
 Septum transversum, een embryonaal vlies
 Septum atriorum, boezemtussenschot, het schot tussen de twee hartboezems
 Septum ventriculorum, kamertussenschot, het schot tussen de twee hartkamers
 Septum interorbitale, het schot tussen de oogkassen bij bepaalde groepen gewervelde dieren
 Septum intermusculare bindweefselvliezen die de verschillende spiercompartimenten in de ledematen scheiden en omhullen
 Septum (schimmel), een tussenwand in schimmels

In de scheikunde:
 Septum (laboratorium) een hulpmiddel om twee ruimtes te scheiden, waar met een naald doorheen kan worden geprikt